Zaimoğlu ist der Familienname folgender Personen:
Belhe Zaimoğlu (* 1968), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
Feridun Zaimoglu (* 1964), deutscher Schriftsteller